Каспийский пехотный полк — пехотный полк РИА. Существовал с 1724 по 1733, с 1724 по 1732 год назывался Рящинским, последний год — Каспийским.
 Каспийский 148-й пехотный полк — пехотный полк РИА. Существовал с 1863 по 1918 год.